Lechner (zeilplank)
 Alf Lechner, een Duitse beeldhouwer
 Harald Lechner, een Oostenrijkse voetbalscheidsrechter
 Leonard Lechner, een Duitse componist
 Ödön Lechner, een Hongaarse architect